Ленинградская область включает следующие населённые пункты:
 69 городских населённых пунктов (на 2020 год, в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 33 города,
 36 городских посёлков (посёлков городского типа);
 2882 сельских населённых пункта (по данным переписи населения 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (с точки зрения административно-территориального и муниципального устройства) по 1 городскому округу (соответствует категории города областного значения) и 17 районам (муниципальным районам).

Административный центр области — город Гатчина с 2021 (город Санкт-Петербург до 2021 — в состав области не входит.)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (городских посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Городской округ

Сосновоборский

Муниципальные районы

Бокситогорский

Волосовский

Волховский

Всеволожский

Выборгский

Гатчинский

Кингисеппский

Киришский

Кировский

Лодейнопольский

Ломоносовский

Лужский

Подпорожский

Приозерский

Сланцевский

Тихвинский

Тосненский

См. также 
 Городские населённые пункты Ленинградской области
 Административно-территориальное деление Ленинградской области
 Волости Ленинградской области
 Городские и сельские поселения Ленинградской области

Примечания 

Ленинградская
 
Ленинградская
Списки:Ленинградская область